Vila Garcia (Amarante) — freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Vila Garcia (Guarda) — freguesia no concelho da Guarda, Portugal
 Vila Garcia (Sertãozinho) — distrito do município de Sertãozinho, São Paulo, Brasil
 Vila Garcia (Terras de Bouro) — freguesia no concelho de Terras de Bouro, Portugal
 Vila Garcia (Trancoso) — freguesia no concelho de Trancoso, Portugal

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos